Varde har flere betydninger:
 Varde – en by i Jylland.
 Varde (gravsted) – en form for gravsted.
 Varde (stenstruktur) – en stenstruktur.